Heaven and Hell (1956), werk van Aldous Huxley
 Heaven and Hell (The Who), nummer van The Who
 Heaven and Hell (Vangelis), album van Vangelis
 Heaven & Hell (computerspel), computerspel
 Heaven and Hell (Black Sabbath), album van Black Sabbath uit 1980
 Heaven & Hell (band), band met leden van Black Sabbath